Il doppio maschile  del torneo di tennis China Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mario Ančić e Mahesh Bhupathi che hanno battuto in finale Michael Berrer e Kenneth Carlsen 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ivo Karlović /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý /  Rainer Schüttler (primo turno)

 Eric Butorac /  Travis Parrott (quarti di finale)
 Ashley Fisher /  Nathan Healey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2006